Aleinikow ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Wassiljewitsch Aleinikow (* 1967), russischer Sportschütze
 Pjotr Martynowitsch Aleinikow (1914–1965), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 Sjarhej Alejnikau (* 1961), weißrussischer Fußballspieler und -trainer